Telma má více významů:

 Telma (jméno), Thelma – ženské křestní jméno

 Telma – značka elektromagnetických retardérů od stejnojmenné společnosti

 telma – tůň
 dendrotelma – drobná tůň ve stromech
 fytotelma – drobná tůň v rostlinách
 litotelma – drobná tůň ve skalním podkladu
 pluviotelma – tůň plněná dešťovou vodou
 potamotelma – tůň plněná vodou z vodních toků

Související články 
 Thelma a Louise, americký film (1991)